Mészáros (Meszaros), Meszároš ([[me:sa:roʃ]):
 István Mészáros (* 1930, Budapeste), um filósofo húngaro
 Lázár Mészáros (1796, Baja  1858, Eywood) hu
 Márta Mészáros (1931, Kispest) hu
 Mihály "Michu" Meszaros, um ator húngaro

Meszároš 
 Andrej Meszároš (* 1985, Považská Bystrica) sk
 Ľubomír Meszároš (* 1982, Bratislava), um futebolista eslovaco

Sobrenomes da língua húngara
Sobrenomes derivados de profissões